Rockville (Carolina del Sud)
 Rockville (Indiana)
 Rockville (Maryland)
 Rockville (Minnesota)
 Rockville (Missouri)
 Rockville (Nebraska)
 Rockville (Utah)
 Rockville Centre, població dels Estats Units a l'estat de Nova York